Kado est un des noms du haoussa, langue d'Afrique de l'Ouest ;
 Kadō est un nom de l'ikebana, art floral japonais ;
 Kado est un prénom breton, variante de Kadeg ;
 Kado est un village de Birmanie.

Voir aussi